McDermid est un patronyme d'origine écossaise porté notamment par :

 Heather McDermid (1968-), rameuse canadienne
 John McDermid (1940-), homme politique canadien en Ontario 
 Sally McDermid (1965-), joueuse de softball australienne
 Val McDermid (1955-), auteure écossaise de roman policier

Homonymie de patronyme